Основные значения:
 «Країна мрій» — альбом группы «Вопли Видоплясова».
 «Країна мрій» — песня из одноимённого альбома.
 «Країна Мрій» — музыкальный фестиваль.
 «Країна мрій» — украинское издательство.